Osoby o tym nazwisku:

 Artur Kłys (ur. 1982) – polski judoka
 Jarosław Kłys (ur. 1977) – polski hokeista
 Katarzyna Kłys (ur. 1986) – polska judoczka
 Romuald Kłys (1937-1997) – polski reżyser filmów animowanych
 Stanisław Kłys (ur. 1934) – polski prawnik